Northcott je lahko:
 Douglas Northcott, matematik
 John Northcott, general
 Michael S. Northcott, teolog
 Northcott Electronics